Sněžný leopard může znamenat:

 Irbis – sněžný levhart či sněžný leopard, kočkovitá šelma žijící v horských oblastech (základní význam)
 Sněžný leopard (ocenění) – mezinárodní horolezecké ocenění
 Kwame Nkrumah-Acheampong – ghanský lyžař přezdívaný Sněžný leopard
 Mac OS X 10.6 – operační systém od společnosti Apple